Террикон:

 Террикон — отвал, искусственная насыпь из пустых пород.
 Террикон Ганиль — террикон в немецком городе Ботроп на границе с районом Штеркраде города Оберхаузен.